Guneus () ist in der griechischen Mythologie der Name folgender Personen:
 Guneus (Arkadier), Vater der Laonome
 Guneus (Troja), Führer der Ainianen im Kampf um Troja und Freier der Helena
 Guneus (Araber), besänftigte die aufrührerischen Babylonier und Phöniker